W Biblii:
 Kaleb – syn Jefunnego, jeden z dwunastu wywiadowców w Ziemi Obiecanej
 Kaleb – syn Chesrona 
Sportowcy:
 Nikša Kaleb – były chorwacki piłkarz ręczny
 Kaleb Toth – kanadyjski zawodnik grający w lacrosse
Inne:
 Kaleb – imię męskie pochodzenia hebrajskiego
 Kaleb – władca aksumski

en:Caleb (disambiguation)